Raceland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Raceland (Kentucky)
Raceland (Louisiana)